Павел Ковалевский:
 Ковалевский, Павел Иванович (1850—1931) — известный психиатр, невропатолог, историк.
 Ковалевский, Павел Михайлович (1823—1907) — русский писатель, племянник Егора Петровича Ковалевского.
 Ковалевский, Павел Осипович (1843—1903) — русский художник-баталист.
 Ковалевский, Павел Самуилович (1915—1945) — Герой Советского Союза, капитан.